Michigan je američka savezna država u regiji Srednji zapad. Michigan se nalazi na dva poluotoka, na obali četiri od pet Velikih jezera, a prema procjeni iz 2008. ima 10.045.697 stanovnika

Okruzi (Counties) 
Michigan se sastoji od 83 okruga (counties)

Najveći gradovi